Benveniste ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Chijja al-Dajjan Benveniste (1170–1200?), jüdischer Dichter
 Claire Blanche-Benveniste (1935–2010), französische Linguistin und Romanistin
 Émile Benveniste (1902–1976), französischer Sprachwissenschaftler
 Hayyiim ben Israel Benveniste (1603–1673), Rabbi von Smyrna
 Jacques Benveniste (1935–2004), französischer Mediziner
 Jehoschua Benveniste (um 1590–um 1665), jüdischer Gelehrter
 Samuel Benveniste († nach 1356), Arzt und Übersetzer 
 Scheschet ben Isaak ben Josef Benveniste (um 1131–1209), Arzt und Gelehrter
 Vidal Benveniste de Porta († 1268), jüdischer Unternehmer und Politiker